Eodelphis (лат., от  — рассвет и  — опоссум, буквально — ранний опоссум) — род  сумчатых млекопитающих, обитавших во времена верхнемеловой эпохи (с верхнего сантонского по маастрихтский век, 85,8—66,0 млн лет назад) на территории современных США и Канады. Обладали мощными челюстями и зубами. Eodelphis были, вероятно, водными хищниками, как и представители родственного рода Didelphodon. Масса Eodelphis, могла составлять около 0,6 кг, что делает их одними из самых крупных млекопитающих своего времени.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на апрель 2017 года в род включают 2 вымерших вида:
 
  [syn. ]

Примечания

Литература 
 Cifelli, R. L., Z.-X. Luo, et al. (2004). Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution and Structure. New York, Columbia University Press.
 Clemens, W. A., Jr. (1979). Marsupialia. Mesozoic mammals: the first two-thirds of mammalian history. J. A. Lilligraven, Kielan-Jaworowska and W. A. Clemens, Jr. Berkeley, University of California Press: 192—220.
 Matthew, W. D. (1916). «A marsupial from the Belly River Cretaceous. With critical observations upon the affinities of the Cretaceous mammals.» Bulletin of the American Museum of Natural History 35: 477—500.
 Sahni, A. (1972). «The vertebrate fauna of the Judith River Formation, Montana.» Bulletin of the American Museum of Natural History 147(6): 323—412.
 Smith Woodward, A. (1916). «On a mammalian mandible (Cimolestes cutleri) from an Upper Cretaceous formation in Alberta, Canada.» Proceedings of the Zoological Society of London 158: 525—528.

†
Вымершие сумчатые
Млекопитающие мелового периода
Ископаемая фауна Северной Америки
Фоссилии из меловых отложений США
Фоссилии из меловых отложений Канады